Памал Навил има више значења:

 Памал Навил (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Памал Навил (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику